

Codici 
 VIX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Goiabeiras di Vitória (Brasile)

Geografia 
 Vix  – comune della Côte-d'Or (Francia)
 luogo di ritrovamento della tomba della principessa di Vix contenente il famoso cratere di Vix
 Vix  – comune della Vandea (Francia)

Informatica 
 VIX – Vienna Internet Exchange, Internet Exchange Point di Vienna (Austria)